Ко́кы (), ранее также Ко́кке () и на письме — Ко́ке () — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.

География 
Расположена в 9 километрах от уездного центра — города Выру — и в 4 километрах от волостного центра — посёлка Рыуге. Высота над уровнем моря — 202 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 2 человека (национальность неизвестна).

Численность населения деревни Кокы:

История 
В XVII веке здесь находилось крестьянское хозяйство среднего размера, относившееся к деревне Арокюла (Arokülä,  Ara, Arrokülla), принадлежавшей мызе Ханхоф (Хаанья, , на военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, обозначена как мз. Ханхофъ). Позже из него развилась самостоятельная деревня, получившая широкую известность с 1870-х годов, когда в ней была основана школа Кокы (Коке) волости Хаанья. Здесь была библиотека, действовал оркестр струнных народных инструментов и работал театральный кружок.

Школа в Кокы была закрыта в 1964 году. Здание приспособили под жилой дом для работников местного совхоза, но оно сохранило свои основные черты. В 1990-е годы его переделали в гостевой дом «Коке», где есть возможность проводить праздники, семейные мероприятия, семинары и конференции.

В 1977–1997 годах Кокы была частью деревни Ногу.

Происхождение топонима 
Своё название деревня получила от добавочного крестьянского имени Кокы (Коке), широко распространённого в Южной Эстонии. В письменных источниках 1626 года упоминается местный житель Koeke Reinn, 1627 года — Kocko Rein, 1630 года — Koko Rein, 1684 года — Kåckerin Jacob, 1765 года — Dorf Kokke Reino, 1798 года — Kokke. Считается, что это имя произошло от названия профессии — kokk (с эст. яз. «повар»).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа